Постоянный представитель США при НАТО, полное официальное название — Чрезвычайный и полномочный посол Соединённых Штатов Америки в Североатлантическом совете Организации Североатлантического договора (англ. United States Permanent Representative on the Council of the North Atlantic Treaty Organization, with the rank and status of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary) — должность представительского характера. Лицо, занимающее должность, представляет интересы Соединённых Штатов Америки в Североатлантическом совете Организации Североатлантического договора.

Правовой статус, характер и объём привилегий, иммунитетов постоянного представителя и его сотрудников регламентируют международные соглашения, а также законодательство США.

Постоянный представитель назначается Президентом США и утверждается Сенатом.

Должность постоянного представителя США при НАТО была основана в 1953 году. Первым постоянным представителем при НАТО стал Уильям Генри Дрейпер, а действующим на сегодня является Джулианн Смит.

Самый короткий срок на посту провёл Уильям Генри Дрейпер (три месяца), а самый длинный — Харлан Кливленд (почти 4 года).

Ниже представлен список всех постоянных представителей США при НАТО, занимавших эту должность в разные годы, включая их партийную принадлежность.

Постоянные представители США при НАТО

Примечания

Ссылки 
 List of NATO ambassadors — US State Department
 United States Mission to NATO
 NNDB

Списки:США
Постоянные представители США при НАТО